Scholtze ist der Familienname von:

 Gisela Scholtze (1924–2013), deutsche Archivarin, Historikerin und Herausgeberin
 Gottlieb Scholtze (1713–1783), deutscher Orgelbauer
 Karl Christian Scholtze (1772–1838), polnischer Fabrikant und Unternehmensgründer
 Karl Wolfgang Scholtze (1912–1989), deutscher Arzt und Fotograf

Siehe auch:
 Scholz
 Scholze